Ruy è un comune francese di 4.298 abitanti situato nel dipartimento dell'Isère della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.

Società

Evoluzione demografica

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni dell'Isère